

Transport

Navires 
 Le Rubis, un sous-marin conventionnel de classe Émeraude mis en service en 1909
 Le Rubis (H4, 202, P15), un sous-marin mouilleur de mines de la classe Saphir ayant fait partie des FNFL et Compagnon de la Libération
 Le Rubis (S601), premier exemplaire de sous-marins nucléaires d'attaque français de la classe Rubis

Autres 
 Rubis, fusée expérimentale française
 Le Réseau Rubis est le nom commercial du réseau de transport urbain de Bourg-en-Bresse

Divers 
 Le rubis est une pierre précieuse
 Le rouge rubis est une couleur devant son nom à cette pierre précieuse.
 Rubis est une entreprise française spécialisé dans le stockage de produits industriels liquides et dans la distribution de gaz
 Le réseau radio RUBIS de la Gendarmerie nationale (France)
Le rubis est une monnaie fictive issue de l'univers de The Legend of Zelda.
 Rubis est un téléfilm de Daniel Moosmann, réalisé en 1984
 les pierres d'horlogerie sont appelées couramment rubis pour des raisons historiques.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de bateaux